Кончос () — топоним, встречающийся в мексиканском штате Чиуауа, произошедший от названия проживавших на этих землях индейцев.

 Кончос (es) — один из народов Мексики.

Топонимы 
 Кончос — река, впадающая в Рио-Гранде.
 Кончос — деревня в штате Чиуауа, входит в состав муниципалитета Саусильо.
 Сан-Франсиско-де-Кончос — посёлок в штате Чиуауа, входит в состав одноимённого муниципалитета и является его административным центром.